Флаг Гря́зинского муниципального района Липецкой области Российской Федерации.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, диагонально разделённое на 4 части — красную (вверху и внизу), зелёную (у древка) и синюю (у свободного края), несущее в центре изображение фигуры жёлтого колеса».

Обоснование символики 
Флаг по своему содержанию един и гармоничен. Все фигуры флага отражают исторические, географические и социально-экономические особенности Грязинского района. За основу композиции флага района взято его географическое расположение — в юго-восточной части области в пределах Окско-Донской равнины (зелёная часть флага). Во все фигуры флага заложена многозначная символика.

Центр района, город Грязи, возник во второй половине XIX века как пристанционный посёлок в связи со строительством Козлово-Воронежской, Орлово-Грязской и Грязи-Царицынской железных дорог. На территории центра Грязинского района расположен крупный железнодорожный узел со станциями: Грязи-Воронежские, Грязи-Волгоградские, Грязи-Орловские и 474 км. Магистральные железнодорожные линии обеспечивают центру района, городу Грязи, транспортно-экономические связи со всеми железнодорожными линиями страны.

Узел обслуживает четыре направления: Орёл — Волгоград, Рязань — Миллерово, что показывает деление полотнища и главная фигура флага — жёлтое колесо — символ вечного движения и развития. Колесо аллегорически показывает ритм движения поездов, определивших судьбу города и района. Золото (жёлтый цвет) — символ прочности, богатства, величия, интеллекта, прозрения.

Грязинский район, расположен на юго-востоке Липецкой области (красная часть — основной цвет флага Липецкой области) и граничит с Тамбовской областью (синяя часть — основной цвет флага Тамбовской области).

Основа индустрии района — благоприятные природно-экономические условия, способствуют развитию многопрофильного сельского хозяйства и на его базе перерабатывающих предприятий — об этом аллегорически говорит зелёная часть полотнища. Синий и зелёный цвета также дополняют символику природы района и аллегорически показывают, что Грязинский район расположен на Окско-Донской равнине по обоим берегам реки Матыры.

Лазурь (синий, голубой цвет) — символ чести, славы, преданности, истины, красоты, добродетели и чистого неба.

Зелёный цвет — символ весны, радости, надежды, жизни, природы, а также здоровья.

Доблести жителей района отражены красным цветом — символом мужества, самоотверженности, красоты, справедливой борьбы и жизни.

Примечания 

Флаги с изображением колеса